Кубок Футбольної ліги 2022–2023 — 63-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Турнір також відомий як Carabao Cup, в честь головного спонсора турніру, Carabao Energy Drink. Змагання проводиться за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вшосте здобув Манчестер Юнайтед.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 серпня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 серпня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 серпня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 серпня 2022

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 серпня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 серпня 2022

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 листопада 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 листопада 2022

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 грудня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 грудня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 грудня 2022

|}

1/4 фіналу

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 січня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 січня 2023

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|24 січня/1 лютого 2023

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на soccerway 

2022–2023
2022 у футболі
2023 у футболі
2022 в англійському спорті
2023 в англійському спорті